Марк Кларк
 Кларк, Марк (род. 1950) — британский бас-гитарист, автор песен.
 Кларк, Марк Уэйн (1896—1984) — американский генерал, военачальник времён Второй мировой и Корейской войны.